Полли Уокер () — британская актриса, исполнительница одной из главных ролей в известном телесериале «Рим».

Биография и карьера 
Полли Уокер родилась 19 мая 1966 года в городе Уоррингтон, графство Чешир, Англия. Девушка окончила балетную школу, но в 18 лет получила травму ноги, что заставило её изменить свои планы. Полли решила стать актрисой и начала изучать актёрское мастерство.

Дебютировала в 1990 году в телефильме «Лорна Дун», затем последовали работы в фильмах «Сёгун Маэда» («Путешествие чести»), «Колдовской апрель», «Игры патриотов».

В 2005—2007 годах Полли Уокер исполнила роль Атии Бальбы Цезонии в телесериале «Рим», за что была выдвинута на кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса драматического телесериала».
Позднее актриса работала в сериалах «Воскрешая мертвых», «Мисс Марпл Агаты Кристи», «Плантация», «Каприка».

Личная жизнь 
У Полли Уокер двое детей: Джорджио (род. 1993) и Дилайла (род. 2000). На данный момент актриса проживает в США. В 2008 году она вышла замуж за актёра Лоуренса Пенри-Джонса.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения Великобритании